

Населені пункти та їхні частини
 Пшибоже — село в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Пшибоже — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшибоже — частина села Стипулув у гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства

Примітки